Loligo vietnamensis är en bläckfiskart som beskrevs av Nguyen 1994. Loligo vietnamensis ingår i släktet Loligo och familjen kalmarer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kalmarer
vietnamensis